
Termin -{HPV}- ima više značenja.

 Humani papiloma virus
 Hipoksična plućna vazokonstrikcija